Анато́лий Ви́кторович Давы́дов (13 ноября 1953, Тула, СССР) — советский и российский футболист, защитник и полузащитник; позднее тренер. Мастер спорта СССР (1976). Директор академии ФК «Зенит».

Спортивная биография 
Воспитанник тульского футбола. Выступал за юношеские сборные СССР, привлекался на сборы олимпийской сборной.

Бо́льшую часть карьеры провёл в ленинградском «Зените», в составе которого стал чемпионом СССР в 1984 году.

В 1985 году в кубковом матче против ЦСКА на стадионе им. Кирова получил сильное сотрясение мозга, из-за которого 7 месяцев мучался головными болями и собирался завершить выступления. Однако спустя некоторое время вновь вышел на поле.

В 1990-х годах выступал в Финляндии. В марте—октябре 1996 года играл в Китае за команду «Фошань Фости» из провинции Гуанчжоу.

По возвращении в Россию по договорённости с Анатолием Бышовцем приступил к обязанностям тренера «Зенита». Давыдов думал, что игровую карьеру завершил. Однако на последнем сборе команды перед сезоном-1997 (в Бельгии) защитники команды почти разом получили травмы, из-за которых они не могли выйти на первые матчи. Бышовец предложил Давыдову продолжить выступления, и Анатолий приступил к тренировкам уже как игрок основного состава.

В итоге в 1997 году провёл в чемпионате 15 игр, в большинстве из которых играл вместе с сыном Дмитрием. По окончании сезона окончательно завершил игровую карьеру.

Рекордсмен «Зенита» по числу сыгранных официальных матчей (456) и по числу матчей в Кубке страны (63).

 Чемпионат СССР — 370, чемпионат России — 15;
 Кубок СССР — 52; Кубок России — 3;
 Кубок Федерации футбола СССР — 8;
 Еврокубки — 8.

Является самым возрастным футболистом, выступавшим в высшем дивизионе чемпионата России. Свой последний матч провёл 3 сентября 1997 года в возрасте 43 лет и 295 дней.

Тренерская карьера 
Приступил к тренерской работе в 1997 году. Тренировал главную, вторую и дублирующую команды «Зенита». 24 сентября 1998 в связи с болезнью Анатолия Бышовца был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». 24 ноября стал главным тренером. В 1999 году привёл команду к победе в Кубке России. Затем тренировал липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь». В декабре 2006 года получил лицензию ФИФА категории «Pro». В 2007 году возглавлял «Текстильщик-Телеком», однако 5 октября после игры 37-го тура подал в отставку, оставив команду на 20-м месте. В ноябре 2007 года был назначен главным тренером дублирующего состава «Зенита». 10 августа 2009 года после отставки Дика Адвоката был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». 3 октября 2009 года был назначен главным тренером. Привёл клуб, принятый им в непростой турнирной ситуации, к бронзовым медалям сезона-2009, давшим право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Дубль же, который после его ухода в основную команду возглавил Николай Ларионов, выиграл первенство дублирующих составов сезона-2009. В декабре 2009 года Давыдова сменил Лучано Спаллетти, а сам он вернулся на пост главного тренера молодёжного состава.

6 июня 2013 года подтвердил, что будет работать с «Томью», которая по итогам сезона вышла в премьер-лигу во многом благодаря Сергею Передне, контракт с которым так и не был продлён. После пяти поражений в пяти матчах на старте сезона томские болельщики потребовали у президента клуба Сергея Жвачкина отставки главного тренера. После домашней ничьей 15 сентября 2013 года с «Анжи» подал в отставку.

В 2017 году был главным тренером «Зенита-2». Ушёл в связи с переходом на должность директора академии.

Достижения

Как игрок 
 Командные
 Чемпион СССР: 1984
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1980

 Личные
 В списках 33-х лучших футболистов сезона в СССР: № 2 — 1979, № 3 — 1982

Как тренер 
 Обладатель Кубка России: 1998/99
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009
 Полуфиналист Кубка чемпионов Содружества: 2011

Статистика

Клубная

Тренерская

Личная жизнь 
Жена Татьяна, сын Дмитрий, дочь Жанна (была в браке с футболистом Владимиром Нагибиным, есть ребёнок 2006 года рождения).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Зенит»
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Поннистус»
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Зенит-2»
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново
Тренеры ФК «Сибирь»
Тренеры ФК «Томь»